Nota anche con lo pseudonimo di Barbara Holder.

Riconoscimenti 
AVN Awards
 1989 - Best New Starlet
 1989 - Best Group Sex Scene per Ghostess with the Mostess con Dana Lynn, Lisa Bright, Blake Palmer e Joey Silvera
XRCO Award 
 1989 - Starlet of the Year

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni